Marcq – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Marcq – francuska gmina w regionie Île-de-France

Zobacz też:
 March
 Mark